Туризм в Боливии является одним из растущих секторов экономики страны. Боливия имеет большой туристический потенциал, благодаря многим достопримечательностям, разнообразной культуре, богатым историей географическим регионам и национальной кухне.

Статистика 
В 2013 году туристический поток в Боливию по странам распределялся следующим образом:

В 2014 году приток туристов резко вырос и достиг 871 тысячи человек.

Достопримечательности 

Боливия располагает большим количеством природных и культурных достопримечательностей. Среди природных объектов особой известностью пользуется Титикака, высочайшее судоходное озеро в мире. На этом озере расположены:
 , священное место инков и родина основателей империи инков Манко Капака и ;
 , священное место инков возле Острова Солнца;
  — маленький городок на берегу озера, где проходит ежегодная церемония выборов , «королевы» Боливии.

Через Боливию проходят Анды, самый длинный горный хребет в мире, наиболее популярные места в Андах:
 самый высокогорный горнолыжный курорт в мире в районе Чакалтая;
 потухший стратовулкан Сахама — высочайший пик в Боливии;
 крупнейшие в мире солончаки — Уюни и Койпаса. Боливия является единственной страной в мире, в которой находится отель, целиком сооружённый из соли;
 минеральные озёра Лагуна-Верде и Лагуна-Колорада, где гнездятся андские фламинго, а также находится одним из крупнейших стратовулканов в мире Ликанкабур.

Национальный парк Мадиди, расположенный в верховьях бассейна реки Амазонки, является одним из самых популярных туристических объектов в Боливии. Здесь можно встретить большое разнообразие местной флоры и фауны, а также сообщества этнических групп индейцев.

Национальный парк Ноэль-Кемпфф-Меркадо, расположенный в департаменте Санта-Крус, 13 декабря 1991 года был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Турпакет для посещения парка включает в себя проживание и трёхразовое питание. Главные туристические базы национального парка — Flor de Oro и los Fierros.

Исторические города:
 Потоси с его многочисленными церквями, узкими и живописными улочками, является самым важным памятником колониальной Боливии. Среди главных достопримечательностей города:
 Монетный двор и музей Потоси — одни из самых посещаемых туристических мест в Южной Америке, где представлена колониальная история страны, а также история республики Боливия;
 «Глаз инка» () — горячее озеро, возникшее в кратере вулкана, в 15 минутах езды от центра города;
 Асиенда Кайяра () — мемориальный комплекс, представляющий собой типичную колониальную фазенду XVI века, расположенную в долине с умеренным климатом, рядом с водопадом; в этом месте С.Боливар сделал привал, во время которого размышлял о будущем страны.
 Сукре — официальная столица Боливии, «город четырёх имён», где были провозглашены лозунги освобождения Латинской Америки от колониального гнёта. Среди важнейших достопримечательностей:
 Каль Орко и Парк мелового периода — палеонтологической заповедник, обнаруженный в карьере цементного завода в департаменте Чукисака. Здесь сохранились более 5000 отпечатков следов 294 видов динозавров.
  (буквально — «Дом свободы») — здание, где хранится Акт о независимости Боливии.
  — один из первых в городе францисканских монастырей.
 Сьюдад-дель-Энканто — недавно обнаруженное в пустыне департамента Потоси скальное образование вулканического происхождения, стремительно набирающее популярность у туристов благодаря своему «неземному» внешнему виду.

См. также 
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Боливии

Примечания

Ссылки 
 Sitio oficial de turismo en Bolivia